Ollaga puede referirse a:

 el nombre común de la planta Genista scorpius; o
 el nombre común de la planta Ulex europaeus.